Varenne bezeichnet

 Ortschaften in Frankreich
 La Varenne, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Varenne-l’Arconce, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Varenne-Saint-Germain, Gemeinde im Département Saône-et-Loire

 Flüsse in Frankreich
 Varenne (Arques), Quellfluss des Arques in der Normandie
 Varenne (Mayenne), Nebenfluss der Mayenne in Pays de la Loire und in der Normandie
 Varenne (Œil), Nebenfluss des Œil in Auvergne-Rhône-Alpes

 Personen
 Alexandre Varenne (1870–1947), französischer Journalist und Politiker
 Antonin Varenne (* 1973), französischer Kriminalautor
 Friedrich Wilhelm von Varenne (1698–1744), königlich preußischer Oberst
 Jacques Nicolas Billaud-Varenne (1756–1819), französischer Revolutionär

 Sonstiges
 Varenne (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Varenne (Einheit), ein Getreidemaß

Siehe auch:
 Jacques L’Aumonier, Marquis von Varenne (1641–1717), königlich preußischer Generalleutnant, Chef des Infanterie-Regiments Nr. 13 und Gouverneur der Festung Peitz
 Varennes